Il Monumento Pakistano, Monumento Nazionale (Islamabad) è un monumento e patrimonio museale nazionale situato sulle colline Shakarparian a Islamabad, Pakistan, simboleggia l'unità nazionale. Il complesso si estende su una superficie di 2,8 ettari ed è una destinazione popolare per picnic.

Il monumento ha la forma di una struttura a forma di petali di fiore, sulle pareti interne dei petali di fiore sono incisi i contorni del Forte di Lahore, della Moschea Badshahi, delKhyber Pass e del Minar-e-Pakistan. Il monumento si apre su una terrazza di marmo che fornisce una vista a volo d'uccello di Islamabad. I quattro petali principali del monumento rappresentano le quattro province (Balochistan, Khyber-Pakhtunkhwa, Punjab e Sindh), mentre i tre petali più piccoli rappresentano i tre territori (Gilgit-Baltistan, Azad Kashmir e aree tribali).

L'adiacente Monumento Pakistano comprende un museo delle cere raffigurante importanti eventi che hanno portato al Pakistan Movement. Inoltre, le strutture comprendono una biblioteca di riferimento, archivio audio-video, sala conferenze con un auditorium capacità di 62 posti conosciuta come Sala Panoramica. Il complesso riceve mediamente 1500 turisti al giorno per un totale a 0,57 milioni di visitatori nel 2015. Dalla vista aerea il monumento appare come una stella (al centro) e una falce di luna (formato dalle pareti che formano i petali), queste rappresentano la stella e la mezzaluna sulla bandiera Pakistana.

Concepimento 

Durante le fasi iniziali del piano è stato concepito e avviato da Uxi Mufti figlio di Mumtaz Mufti più tardi nel 2005, il progetto di costruire un monumento nazionale nella capitale del Pakistan è stata intrapresa dal Ministero della Cultura che era sotto Hamad Kashif in quel momento. A questo proposito, il Pakistan Council of Architects and town Planners (PCATP) ha organizzato un concorso nazionale sul tema di significare la forza, l'unità e la dedizione delle persone del Pakistan in un'icona che rappresenta una nazione indipendente e libera.

Da un totale di venti osservazioni, tre sono state selezionate. Infine, il progetto proposto da Arif Masoud è stato selezionato per la costruzione, che ruotava attorno alla creazione e lo sviluppo del paese. Il costo del complesso era Rs. 600 milioni.

Struttura 
Il monumento si trova sul punto di vista occidentale del Shakarparian Hills, e si sviluppa su una superficie complessiva di 2,8 ettari. La posizione alta rende il monumento visibile da tutta le città gemelle di Islamabad e Rawalpindi. La prima pietra fu posta il 25 maggio 2004 e il complesso è stato completato entro la fine del 2006, per l'inaugurazione, il 23 marzo 2007. Il costo complessivo sostenuto è stato più di Rs.580 milioni

La struttura comprende quattro petali di fiore che sbocciano, costruito in granito, che rappresenta l'unità del popolo pakistano. Le pareti interne dei petali sono decorati con delle incisioni. Il piano è stato fatto in granito. La piattaforma centrale è realizzato in forma di una stella a cinque punte che è circondato da un corpo idrico. Una mezzaluna metallica che circonda la stella è iscritta con detti di Muhammad Ali Jinnah e la poesia di Allama Iqbal.

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Minar-e-Pakistan
 Storia del Pakistan

Altri progetti 

Monumenti del Pakistan
Islamabad